Oumar N’Diaye ist der Name folgender Personen:

* Oumar N’Diaye (Fußballspieler, 1985) (* 1985), französisch-mauretanischer Fußballspieler
 Oumar N’Diaye (Fußballspieler, 1988) (* 1988), mauretanischer Fußballspieler